Lucio Aurelio Orestes puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Aurelio Orestes.— Cónsul en el año 103 a. C.
 Lucio Aurelio Orestes (cónsul 157 a. C.).— Cónsul en el año 157 a. C.
 Lucio Aurelio Orestes (cónsul 126 a. C.).— Cónsul en el año 126 a. C.